Знаменская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Знаменская волость (Атбасарский уезд) — в составе Акмолинской области, Атбасарский уезд
 Знаменская волость (Минусинский уезд) — в составе Енисейской губернии, Минусинский уезд
 Знаменская волость (Старооскольский уезд) — в составе Курской губернии, Старооскольский уезд
 Знаменская волость (Болховский уезд) — в составе Орловской губернии, Болховский уезд
 Знаменская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской губернии, Карачевский уезд
 Знаменская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии, Ливенский уезд
 Знаменская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Керенский уезд
 Знаменская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии, Ирбитский уезд
 Знаменская волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии, Камышловский уезд
 Знаменская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии, Данковский уезд
 Знаменская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Знаменская волость (Курмышский уезд) — в составе Симбирской губернии, Курмышский уезд
 Знаменская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии, Юхновский уезд
 Знаменская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Тамбовский уезд
 Знаменская волость (Мелитопольский уезд) — в составе Таврической губернии, Мелитопольский уезд
 Знаменская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Знаменская волость (Новосильский уезд) — в составе Тульской губернии, Новосильский уезд
 Знаменская волость (Валковский уезд) — в составе Харьковской губернии, Валковский уезд
 Знаменская волость (Изюмский уезд) — в составе Харьковской губернии, Изюмский уезд